Laurent Sourisseau, caricaturiste, auteur et directeur connu sous le pseudonyme, Riss
Mathieu Sourisseau, guitariste et multi-instrumentiste de jazz français